Герман Николаевич Ким (род. 16 июля 1953, Уштобе, Алматинская область, Казахская ССР, СССР) — советский и казахстанский историк и кореевед. Доктор исторических наук, профессор. Директор Института азиатских исследований КазНУ имени аль-Фараби. Заслуженный деятель Казахстана. Один из основателей школы корееведения в Центральной Азии.

Биография 
После окончания в 1977 году специального исторического факультета (с 6-летним обучением) КазГУ им. С. Кирова в течение 10 лет преподавал всемирную историю на немецком языке. В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию о социально-культурном развитии корейцев Казахстана в 1946-66 годах (специальность 07.00.02 — История СССР), а впоследствии — докторскую диссертацию: «История иммиграции корейцев. Вторая половина XIX в.- 1945 г.». 31 октября 2002 года получил учёное звание профессора.

В 1992—1999 годах работал в Институте востоковедения АН РК, являлся заведующим отделом корееведения. В 1999—2008 годах — заведующий кафедрой корееведения и параллельно директор Центра корееведения, заместитель и исполняющий обязанности декана факультета востоковедения КазНУ им. аль-Фараби. В 2010—2014 годах — главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, с 2015 года — профессор кафедры Дальнего Востока факультета востоковедения КазНУ, а с марта 2020 года — директор Института Азиатских исследований.

Преподавал в ряде зарубежных вузов: Мичиганском университете, в столичных университетах Южной Кореи (Университет иностранных языков Хангук, , ) и Японии (Университет Хоккайдо, Киотский университет). С 2015 по 2019 год был профессором кафедры истории Университета Конгук (Сеул).
Издал около 30 монографий, книг и около 200 научных статей в журналах и коллективных книгах в США, Японии, Южной Кореи, Великобритании, Германии и других странах.{Cite web|url=https://kaznu.academia.edu/GermanKim/CurriculumVitae|title=German Kim  Kazakh national university named after al-Farabi - Academia.edu|publisher=kaznu.academia.edu|accessdate=2020-04-20}}</ref>.  Фундаментальный научный труд в трех томах «История иммиграции корейцев» издан в Казахстане и Южной Корее. Он вошел в пятерку лучших научных трудов, изданных в 2005 году по истории Кореи.
Является членом редакционных советов научных журналов Казахстана, США, Южной Кореи, Турции.
Научные интересы связаны с историей и современным состоянием корейской диаспоры за рубежом, в том числе в Казахстане.

Награды 
В 2007 г. Г. Н. Киму присвоено звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» («Заслуженный деятель Казахстана»). В 2009 г. награжден знаком «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан», 2014 г. — медалью «Бірлік»; престижной Премией KBS за выдающиеся достижения в сфере гуманитарных и социальных наук; 2015 г. — орденом Республики Корея «Кукмин пхочжанг» («За гражданские заслуги»); 2016 г. — Серебряной медалью КазНУ им. аль-Фараби, в 2019 году Большой золотой медалью, учрежденную крупнейшей ежедневной газетой «Мэиль кенгже» и Институтом объединенной культуры.

Научные труды 
 Социально-культурное развитие корейцев Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1989.- 60 с.
 История иммиграции корейцев. Книга первая. Вторая половина XIX в. −1945. Алматы: Дайк-пресс, 1999.- 424 с.
 Коре сарам: историография и библиография. Алматы: Казак университетi, 2000.- 324 с.
 Ким Г. Н., Сим Енг Соб. История просвещения корейцев России и Казахстана. Вторая половина XIX в. — 2000. Алматы: Казак университетi, 2000, 368 с.
 История религий Кореи. Алматы, Казак университетi, 2001.- 230 с.
 Ким Г. Н. Рассказы о родном языке. Популярное корееведение. Серия АКК. Алматы, Казак университетi, 2003. - 287 с.
 Ким Г. Н. «Республика Корея». Алматы: «Дайк-Пресс», 2010
 Diasupora toshite no Korian (Koreans as Diaspora). В соавторстве с E.Chang (USA), S. Ryang (USA), Lee Kwang-Kyu (ROK), R.King (Canada). East Rock Institute. Tokyo. 2007.- 578 с.
 Казахстан — Южная Корея: по пути стратегического партнерства: монография. — В двух книгах. Алматы: Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК, 2012. — 432 c.
 Избранные труды по корееведению. Казак университетi, 2013. — 775 c.
 Корейцы Казахстана. Астана, Академия гос. управления РК,  2016.-210 с.

Примечания

Литература 
 Корейцы Казахстана в науке, технике и культуре. НТО Кахак, Алматы, 2002 с. 401—404.
 Корейцы Казахстана: кто есть кто. НТО КАХАК, Алматы, 2005, с. 37-39
 Алматы. Энциклопедия, 2009, с. 223
 Учёные Казахстана. А-К. Казахская энциклопедия, 2012, с. 227—228
 Энциклопедия корейцев России. М.: РАЕН, 2003, с. 915—916.
 Элита Казахского Национального университета им. аль-Фараби. Том 2., 2013

Ссылки 
 
 Список работ  на сайте Казахского национального университета
 Наш самый преданный и надежный автор
 Как корё сарам превратились в кореинов 
 Список работ  на сайте Российской ассоциации университетского корееведения

Авторы энциклопедий и словарей
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Преподаватели Казахского национального университета имени аль-Фараби
Родившиеся в Уштобе